ATK — англ. аббревиатура, может означать:
 Alliant Techsystems, (ATK, «Эллайнт Тексистемс»)  — одна из трёх компаний в США, которые являются  производителями и разработчиками ракетных двигателей, производит ТТРД.
 ATK (сокр. от Accessibility Toolkit) — инструментарий разработчика в GNOME.

См. также 
 Orbital ATK